Skójka – zwyczajowa nazwa kilku gatunków małży słodkowodnych:

 z rodziny skójkowatych (Unionidae):
 skójka gruboskorupowa (Unio crassus)
 skójka malarska (Unio pictorum)
 skójka zaostrzona (Unio tumidus)

oraz:
 skójka perłorodna (perłoródka rzeczna, Margaritifera margaritifera). 

Małże